Een plaatsnaam:
In Indonesië
Laren (Bumiayu), een bestuurslaag in het regentschap Brebes
Laren (Laren), een bestuurslaag in het regentschap Lamongan
Laren (onderdistrict), onderdistrict
In Nederland
Laren (Gelderland), plaats in de Gelderse gemeente Lochem
Laren (Noord-Holland), plaats en gemeente in Noord-Holland
Laren (hockeyclub), een hockeyclub uit deze plaats
Noordlaren, plaats in de provincie en gemeente Groningen
 Midlaren, plaats in de Drentse gemeente Tynaarlo
 Zuidlaren, plaats in de Drentse gemeente Tynaarlo
De Laren, een buurtschap in de gemeente Veghel, Noord-Brabant
In België
Laren (Lummen), in de Limburgse gemeente Lummen
In Frankrijk
Laires, gemeente in Frankrijk waarvan de Nederlandse naam Laren is
Laren (mythologie), Romeinse huisgoden